

Lokalizacje

Niemcy 
 Vogtei – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich
 Vogtei – była wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

Zobacz też 
 Voigtei